Barnhill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
Miejscowości w USA:
 Barnhill – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
Gminy w USA:
 Barnhill (ang. Barnhill Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Wayne